Duntze ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Duntze, deutscher Militär und Bremer Kartograf.
 Johann Hermann Duntze (1790–1874), deutscher Pastor und Historiker 
 Johann Michael Duntze (1779–1845), deutscher Jurist, Bremer Senator und Bürgermeister